Viard ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Laure Viard (* 1981), französische Kanutin
 Arnaud Viard (* 1965), französischer Schauspieler
 Gérard Viard (* 1945), französischer Rugby-Spieler
 Hélène Viard (1948–2005), französische Filmeditorin
 Henri Viard (1921–1989), französischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Karin Viard (* 1966), französische Schauspielerin
 Virginie Viard (* 1962), französische Kostüm- und Modedesignerin